Bien steht für
 ein Bienenvolk in der Imkerei, siehe Bien
 einen Fluss im Osten Kasachstans, siehe Bien (Fluss)

Bien ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Bien (1927–2007), deutscher Schiedsrichter
 Florian Bien (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Gabriel Bien-Aimé († 2010), haitianischer katholischer Priester, Befreiungstheologe, Manager und Politiker
 Günther Bien (Fußballspieler) (* 1907), deutscher Fußballspieler
 Günther Bien (* 1936), deutscher Philosoph
 Hans Bien (1591–1632), deutscher Topograf
 Horst Bien (1920–1993), deutscher Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Hochschullehrer
 Julius Bien (1826–1909), US-amerikanischer Lithograf
 Ka'alieena Bien (* 2004), Leichtathletin von den Marshallinseln
 Laurence Bien, deutscher ehemaliger Schauspieler
 Merga Bien (1560er–1603), als Hexe hingerichtet

 Sonia Bien-Aime (* 1971), Sportfunktionärin der Turks- und Caicosinseln

BIEN steht für
 Basic Income Earth Network, ein weltweites Netzwerk für ein Bedingungsloses Grundeinkommen